Instinct puede referirse a:

 Instinct, segundo álbum en solitario de Peter Banks, exguitarrista de Yes.
 Instinct, álbum de  Iggy Pop.
Instinct, revista dirigida al público homosexual.
Instinct, película de 1999.
Instinct, serie de televisión.